Аспирин/Парацетамол (ацетаминофен) /Кофеин – это комбинированный препарат, анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное лекарственное средство для лечения боли, особенно головной боли напряженного типа и мигрени.

Побочные эффекты 
Рекомендуемая дозировка имеет низкий профиль риска, если принимать ее время от времени. Как и все лекарства, содержащие парацетамол (ацетаминофен), одновременное употребление с алкоголем несет в себе значительный риск гепатотоксичности. Комбинация парацетамола с аспирином также создает риск папиллярного некроза почек при длительном приеме больших доз. Это связано с тем, что парацетамол вырабатывает токсичный метаболит, который может накапливаться в почках, в то время как аспирин истощает запасы глутатиона, необходимые для его окисления. Кроме того, хроническое употребление аспирина связано с повышенным риском желудочно-кишечного кровотечения.

Химическое выявление  
Комбинация этих трех соединений может быть обнаружена в фармацевтических препаратах, моче и сыворотке крови в следовых количествах с помощью электрохимических методов.

Другие торговые наименования 
Комбинация была представлена в 1964 году под торговым названием Vanquish компанией Sterling Drug, которая после серии слияний и поглощений стала подразделением Bayer AG.

В США под торговыми названиями Goody's Powder и Excedrin, хотя не все продукты, продаваемые под брендом Excedrin, содержат эту комбинацию. Он продается в Великобритании под различными торговыми марками, включая Anadin Extra.

В Германии продается как dolomo, Dolopyrin AL, HA-Tabletten, Melabon K, Neuralgin, ratiopyrin, Thomapyrin Classic, Thomapyrin Intensiv, в Австрии как Thomapyrin и InfluASS, в Израиле как Acamol Focus, в Румынии как Antinevralgic. P и Antinevralgic Forte, и в России как Цитрамон.

Цитрамон 
Выпуск препарата под торговым названием «Цитрамон» начался в СССР. Его состав несколько раз модифицировался. Первоначально в состав цитрамона входили: Ацетилсалициловая кислота, фенацетин, кофеин.

Препарат с таким составом в настоящее время не выпускается, в 1980-е фенацетин был заменён на парацетамол.

Современные лекарственные средства, имеющие в названии слово «Цитрамон», выпускаются разными производителями. В составе большинства из них — ацетилсалициловая кислота, парацетамол и кофеин. Замена фенацетина на парацетамол в составе цитрамона обусловлена тем, что в связи с наличием серьёзных побочных эффектов, связанных с развитием нефропатии, фенацетин во многих странах, в том числе и в России, изъят из обращения. Парацетамол является основным метаболитом фенацетина с химически близкими ему свойствами. При приёме фенацетина быстро образуется в организме и обусловливает анальгетический эффект последнего. По болеутоляющей активности парацетамол существенно не отличается от фенацетина, подобно ему, он обладает слабой противовоспалительной активностью.

См. также 
 Комбинированные анальгетики на основе парацетамола

Примечания

Литература 

Анальгетики
Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства
Препараты и действующие вещества, не зарегистрированные в России как лекарственные средства